Во имя любви:

 название фильмов:
 Во имя любви (фильм, 1960) — Индия
 Во имя любви (фильм, 1989) — Гонконг
 Во имя любви (фильм, 2000) — США
 Во имя любви (фильм, 2003) — США
 Во имя любви (фильм, 2006) — Индия
 Во имя любви (фильм, 2008) — Индонезия
 название телесериалов:
 Во имя любви (телесериал, 1982) — Мексика
 Во имя любви (телесериал, 1987) — Аргентина
 Во имя любви (телесериал, 1997) — Бразилия
 Во имя любви (телесериал, 2006) — Колумбия
 Во имя любви (телесериал, 2008) — Мексика
 Во имя любви (телесериал, 2009) — Армения